Восто́чная () — область на востоке Буркина-Фасо.
 Административный центр — город Фада-Нгурма.
 Площадь — , население —

География 
На юго-западе граничит с Восточно-Центральной областью, на северо-западе с Северо-Центральной областью, на севере с областью Сахель, на северо-востоке с Нигером, на юго-востоке с Бенином, на юге с Того.

В Восточной, весьма скудно заселённой области находятся крупнейшие национальные парки и природные резерваты Буркина-Фасо, в том числе национальный парк Арли. Западнее города Пама находится водохранилище Компьенга.

Население 
Коренное население в основном относится к народности гурма. В настоящее время Восточную область населяют также многочисленные мигранты из народов моси и фульбе.

Административное деление 
В административном отношении делится на 5 провинции:

Экономика 
Несмотря на то, что в области добываются полезные ископаемые, в том числе золото и медь, главным занятием жителей остаётся сельское хозяйство.

Примечания 

Области Буркина-Фасо